Osoby noszące nazwisko Sznajderman, Sznejderman, Schneiderman, Schneidermann:
 Ignacy Sznajderman (1896–1942), polski lekarz neurolog
 Marek Sznajderman (ur. 1929), polski internista
 Monika Sznajderman (ur. 1959), polska antropolog kultury

Sznejderman 
 Roman Hryhorowicz Sznejderman